Logins ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Logins Jr (* 1988), amerikanischer Basketballspieler
 Vadims Logins (* 1981), lettischer Fußballspieler